O Clube Atlético Sorocabana de Mairinque, ou simplesmente CASM, é um clube brasileiro de futebol da cidade de Mairinque, no estado de São Paulo. Foi fundado em 12 de março de 1940 tendo como origem a Estrada de Ferro Sorocabana, e suas cores são vermelho, azul e branco. Já participou em dez ocasiões das divisões menores do Campeonato Paulista de Futebol, mas nunca esteve na divisão principal. Atualmente o CASM é um clube social e recreativo.

História 
O CASM, como é carinhosamente apelidado, foi fundado no dia 12 de março de 1940 em Mairinque, durante uma reunião deliberativa dentre amigos, que oficializou à fundação agremiação  e definir os membros que iriam presidir a mesma.

O CASM é mais conhecido na cidade por conta da grande infraestrutura de seu departamento social. Mas o clube também já teve uma curta participação no futebol profissional, tendo pouco mais de 10 anos na pratica esportiva. O primeiro treinador da equipe foi Alam Rolim Barbosa, ele escolheu às cores vvermelha, azul e branco e é autor do escudo e das primeiras camisas do clube.

Participações em estaduais 
Profissional

 Campeonato Paulista da Terceira Divisão: 1958 e 1959.
 Campeonato Paulista da Quarta Divisão: 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967 e 1968

Ligações externas
 

Clubes de futebol da Região Metropolitana de Sorocaba
Clubes de futebol fundados em 1940
Clubes de futebol de origem ferroviária